Robești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

Robești (Alba), Dorf im Kreis Alba
Robești (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
Robești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea